Cieza (Murcja) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Murcja, w Murcji
 Cieza (Kantabria) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Kantabria, w Kantabrii.
 Cieza (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w miejscowości Cieza, we wspólnocie autonomicznej Murcja, w Hiszpanii.